De Gomelski Cup 2010 was een basketbaltoernooi in Europa die in Moskou tussen 1 oktober 2010 en 3 oktober 2010 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi - CSKA Moskou, KK Partizan, Panathinaikos en Žalgiris Kaunas. CSKA won het goud op het einde.

Eindklassering 

Gomelski Cup